

Новозиково — селище, Гаринський міський округ, Свердловська область
 Новозиково — село, Красногорський район, Алтайський край